Příjmení Ford nosí více významných osobností:

 Aleksander Ford (1908–1980), polský filmový režisér a scenárista
 Baby Ford (* 19??), britský hudební producent
 Betty Fordová (1918–2011), manželka prezidenta Geralda Forda
 Ford Madox Ford (1873–1939), anglický spisovatel, básník, kritik a redaktor
 Francis Ford Coppola (* 1939), americký filmový režisér
 Frank Forde (1890–1983), australský politik, premiér Austrálie
 Clementine Fordová (* 1979), americká herečka
 Colton Ford (* 1962), americký zpěvák, model a herec
 Courtney Ford (* 1978), americká herečka
 Gerald Ford (1913–2006), americký politik 38. prezident Spojených států amerických
 Glenn Ford (1916–2006), americký herec
 Harrison Ford (* 1942), americký herec
 Henry Ford (1863–1947), americký podnikatel, průkopník automobilového průmyslu
 John Ford (1895–1973), americký režisér
 Kevin Ford (* 1960), americký astronaut
 Lita Ford (* 1958), rocková kytaristka a zpěvačka
 Robben Ford (* 1951), americký kytarista
 Robert Ford (herec) (1887–1949) – český herec
 Suzanne Fordová (* 1949), americká herečka
 Tennessee Ernie Ford (1919–1991), americký zpěvák, herec, televizní a rozhlasový bavič
 Tom Ford (* 1961), americký módní návrhář a režisér

Podobné příjmení 
 Fort (rozcestník)

Externí odkazy